Оссио (, ) — топоним и фамилия:

Топоним 
  — город в штате Висконсин (США).
 Оссио — город в штате Миннесота (США).

Персонадии 
 Оссио Санхинес, Луис (1930—2016) — боливийский государственный деятель, вице-президент Боливии (1989—1993).